Алтайский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Алтайском районе Алтайского края России. Административный центр — село Алтайское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 13713 человек, в том числе 6282 мужчины и 7431 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Алтайское.

Примечания 

Муниципальные образования Алтайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края